Výrovka může být:

 výrovka (myslivost) – způsob lovu užívaný v myslivosti
 Výrovka (Krkonoše) – horská chata a rozcestí v centrálních Krkonoších
 Výrovka (Hrubý Jeseník) – hora v Hrubém Jeseníku v Pradědské hornatině

Výrovka je též název několika vodních toků:
 Výrovka – levostranný přítok Labe v okresech Kutná Hora, Kolín a Nymburk
 Výrovka (přítok Hostačovky) – levostranný přítok Hostačovky v okresech Havlíčkův Brod a Kutná Hora
 Pramen Výrovka - minerální pramen nedaleko od obce Kostelní Lhota